Карраскалехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес. Занимает площадь 48,48 км². Население — 321 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 182 км.

Покровителем города считается святой Матео.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación de Cazadores Risco del Prado
 carrascalejo.org
 carrascalejo.turincon.com
 Vista satélite

Муниципалитеты Касереса